Ålegöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ålegöl (Fågelfors socken, Småland), sjö i Högsby kommun,  (6,98 ha)
Ålegöl (Målilla socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,

Se även
Ålagyl
Ålgöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn